The Calling signifie L'Appel et peut désigner :

Musique

Groupe 

 , groupe de rock américain.

Chanson 

 , chanson de Yes présente sur l'album Talk sorti le  ;
 , chanson de Santana présente sur l'album Supernatural sorti le .

Album 

 , album de Dianne Reeves sorti le  ;
 , album d'Hilltop Hoods sorti le  ;
 , album de Mary Chapin Carpenter sorti le .

Cinéma 

 , film germano-américain de Richard Caesar sorti en 2000 ;
 , film américain de Damian Chapa sorti en 2002 ;
 , drame britannique de Jan Dunn sorti en 2009 ;
 , documentaire sorti en 2010 ;
 , thriller canadien de Jason Stone sorti en 2014.

Roman 

 , roman de Neil Cross publié en 2011 ;
 , roman de Kelley Armstrong publié le .

Autres 

 , sculpture créée par Paddy McCann en 2003 à Belfast ;
 , sculpture publique créée par Mark di Suvero en 1982.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre